Hoeps ist der Familienname folgender Personen:

 Reinhard Hoeps (* 1954), deutscher Theologe
 Thomas Hoeps (* 1966), deutscher Schriftsteller und Herausgeber